Bretzel
Pretzel Amusement Ride Company
Pretzel Logic

Voir aussi 
 Prezzee